Thông Nông (huyện), een huyện in de provincie Cao Bằng, Vietnam
 Thông Nông (thị trấn), een thị trấn in bovengenoemd district.